Diskografija Brucea Springsteena, američkog kantautora, pjevača i glazbenika. Springsteen je redovito objavljivao albume od 1973., a poznat je po svojem heartland rocku s primjesama popa, poetičnih stihova i americana sentimenata temeljenih oko njegova rodnog New Jerseyja.

Springsteenovi albumi su u rasponu od komercijalnijih rock albuma do onih orijentiranih folku. Njegov komercijalno najuspješniji period bio je između 1975. s albumom Born to Run i 1984. i albuma Born in the U.S.A. te kasniji Live/1975-85. Do tada je stekao lojalnu publiku koja ga je pratila i u manje uspješnom razdoblju do 2002., kada je Springsteen povratio staru slavu albumom The Rising. Springsteen je od sredine osamdesetih počeo snimati videospotove, od kojih su najpoznatiji oni objavljeni za materijal s albuma Born in the U.S.A.

Diskografija

Studijski albumi

Koncertni albumi

Kompilacijski albumi

EP-ovi

Singlovi

A U Ujedinjenom Kraljevstvu na ljestvicama objavljene samo kao dvostruke A-strane.
B Objavljene samo u Sjedinjenim Državama.
C Nisu objavljene u Sjedinjenim Državama, nego samo u Ujedinjenom Kraljevstvu ili drugim europskim zemljama.

Videografija

Videoalbumi

Glazbeni videospotovi

Izvori

Vanjske poveznice 
 Diskografija na Springsteenovoj službenoj stranici

 
Springsteen, Bruce